Куш — стародавнє царство, що існувало в північній частині території сучасного Судану з VIII століття до н. е. по IV століття.
 Куш — син Хама, сина Ноя.

Куш — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область

Куш — муніципалітет, регіон Бургундія, департамент Сона і Луара